Resultados do World Rally Championship de 1976

Pontos

Provas 

Campeonato Mundial de Rali